Kittel (Kittlová), Kittl může znamenat:
 Eduard Kittel (1833–1900) – českoněmecký a rakouský pedagog a politik
 Emílie Kittlová (Destinnová) (1878–1930) – česká operní pěvkyně
 Franz Kittel (1861–1919) – českoněmecký politik
 Fred Kittel (?–2009) – sudetoněmecký antinacista
 Jan Bedřich Kittl (1806–1868) – český skladatel a druhý ředitel pražské konzervatoře
 Jan Josef Antonín Eleazar Kittel (1704–1783) – český lékař a léčitel
 Marcel Kittel (* 1988) – německý cyklista
 Otto Kittel (1917–1945) – německý stíhací pilot
 Rudolf Kittel (1853–1929) – německý biblista a hebraista

 jiný význam
 Kittelův dům –  památkově chráněná usedlost a muzeum v Krásné, obec Pěnčín v okrese Jablonec nad Nisou
 Kitl (firma) – český výrobce sirupů
 kitl – jednoduchý bílý oblek

Německá příjmení
Česká příjmení